Lazaridis ist der Familienname folgender Personen:

 Anastasia Danae Lazaridis (1953–2017), griechische Neogräzistin
 Anna Lazaridis (* 1989), deutsche Boulespielerin 
 Mike Lazaridis (* 1961), Gründer des Unternehmens Research In Motion (jetzt BlackBerry) und Kanzler der Universität von Waterloo

 Nicolas „Nico“ Lazaridis (* 1994), deutscher Webvideoproduzent, siehe inscope21
 Nikos Lazaridis (* 1979), griechischer Fußballspieler 
 Prokopios Lazaridis (1859–1923), christlicher Märtyrer in der Türkei
 Stan Lazaridis (* 1972), australischer Fußballspieler

Lazaridis steht für:
 (14428) Lazaridis, Asteroid des Hauptgürtels